Randa, település Dzsibutiban
 Randa, település Svájcban
 Randa, település Mallorcán